

Patronyme 

 Benjamin Puntous, joueur français de rugby à XV ;
 , triathlète canadienne ;
 Sylviane Puntous, triathlète canadienne.

Toponyme 

 Puntous, commune française dans les Hautes-Pyrénées.